Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008

Zawodnicy z Laosu, Libanu, Mongolii, Namibii, Pakistanu, Papui-Nowej Gwinei, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru i Syrii po raz pierwszy zdobyli medale Letnich Igrzysk Paraolimpijskich. 

Zawodnicy z Chorwacji, Mongolii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru i Wenezueli po raz pierwszy zdobyli złote medale Letnich Igrzysk Paraolimpijskich.

Klasyfikacja końcowa z dnia 17 września 2008.

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacja medalowa na stronie Igrzysk

Przypisy 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Pekin 2008